Lindsay Grant é a atual líder do Movimento de Ação Popular (People's Action Movement - PAM), de São Cristóvão e Neves.

Políticos de São Cristóvão e Neves